Bonham peut faire référence à :

Toponyme 

 Bonham, ville du Texas

Divers 
 Bonham, groupe de hard rock britannique

Patronyme 

 Frank Bonham (1914-1988), écrivain américain, auteur de western, de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse
 George Bonham (1803-1863), diplomate et administrateur colonial britannique
 John Bonham (1948-1980), batteur du groupe Led Zeppelin
 Jason Bonham (1966-), fils du précédent
 Louise Bonham (1962-), triathlète australienne
 Tracy Bonham (1967-), chanteuse américaine
 Ron Bonham (1942-2016), basketteur américain

Voir aussi 
 Bonhams
 
Patronyme anglais